Błace – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Brwenica
 Błace – wieś w Macedonii Północnej, w gmina Czuczer-Sandewo

Zobacz też 
 Blace (ujednoznacznienie)